Ipseo – personaggio della mitologia greca, figlio di Peneo e della naiade Creusa, re dei Lapiti
 Ipseo – personaggio della mitologia greca, che combatté al fianco di Fineo contro Perseo. Uccise Protoenore e fu a sua volta ucciso da Lyncides
 Ipseo – personaggio della mitologia greca, figlio di Asopo che combatté nella guerra dei sette contro Tebe. Uccise numerosi nemici tra i quali Antifo, Astiage, Lino e Tages. Fu ucciso da Capaneo

Note